Haslem ist der Familienname folgender Personen:

 John Haslem (1808–1884), englischer Künstler und Autor
 Udonis Haslem (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler

en:Haslem